Па́мятник Симо́ну Петлю́ре () — монумент украинскому военному и политическому деятелю, главе Директории УНР, атаману войска и флота УНР Симону Петлюре, открытый в 2001 году в городе Ровно, первый памятник Петлюре на территории Украины.
Авторы памятника — скульпторы В. Шолудько, В. Стасюк и архитектор Т. Мельничук.

Памятник расположен на улице Симона Петлюры, на площади рядом с Народным домом в Ровно — городе, в котором в конце марта 1919 работало правительство УНР — Директория. Главный военный атаман Симон Петлюра и штаб действенной армии находились в Здолбунове. С балкона одного из домов, расположенных вблизи памятника, атаман выступал перед народом.

Литература 
 Доленко С., Марчук Л. Симон Петлюра вічно житиме в народній пам’яті // Рівне час. — 2006. — № 22 (1 червн.). — С. 2.
 Пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіальні дошки Рівненської області: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка; уклад.: Л. М. Малишева, Н. М. Кожан; наук. ред.: О. Л. Промська, О. П. Прищепа; ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк; відп. за вип.: В. П. Ярощук. — Рівне: Волин. обереги, 2015. — 186 с.
 Прищепа Б. А. Пам’ятки Волині, пов’язані з державотворенням України у ХХ ст. // Історичне краєзнавство Волині: навч. посіб. / Б. А. Прищепа, О. П. Прищепа. — Рівне : ДМ, 2008. — С. 277—295. Про пам’ятник. — С. 285.

Примечания 

Скульптуры 2001 года
Здания и сооружения, построенные в 2001 году на Украине
Памятники Украины
Памятники военным
Памятники главам правительств
Памятники революционерам
Здания и сооружения Ровно
2000-е годы в Ровненской области